Тайснах ():

 Тайснах — коммуна в Германии.
 Тайснах — река в Германии.